Арбису ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Барранка. Занимает площадь 14 км². Население —  982 человека (на 2005 год). Расстояние до административного центра провинции — 38 км.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Наварры